Forum Iulii – nome con cui fu fondata la città di Cividale del Friuli, oggi comune italiano
Forum Iulii – antico nome del comune italiano Voghera
Forum Iulii – antico nome del comune francese Fréjus